Árgon — elemento químico 
Argania — género botânico a que pertence a argânia (Argania spinosa), a árvore cujo fruto é o argão, endémica da região de Suz, Marrocos

Ver também 
Óleo de argão — extraído do fruto da argânia